Ernesto Augusto de Hannover (Hildesheim, Baja Sajonia; 19 de julio de 1983) es hijo de Ernesto de Hannover y de su primera esposa, Chantal Hochuli.

Biografía

Nacimiento 
Nació el 19 de julio de 1983 en Hildesheim, Baja Sajonia, Alemania Occidental, siendo el primer hijo de Ernesto de Hannover y su primera esposa, Chantal Hochuli.

Bautismo 
Fue el 15 de octubre de 1983, en el Castillo de Marienburg, Hannover. Tuvo como padrinos: Andrés (príncipe de Leiningen), Felipe Ernesto (príncipe de Schaumburg-Lippe), el rey Felipe VI de España, el rey Constantino II de Grecia, Maximiliano Andrés de Baden, Sachs Rolf, Esteban de Watzdorf, el príncipe Luis Rodolfo de Hannover y la princesa Alejandra Sofía de Hannover.

Hermanos 
 Cristián Enrique Pablo Clemente Francisco Pedro Güelfo Guillermo Ernesto Federico Francisco, nacido el 1 de junio de 1985.

 Alejandra Carlota Ulrica María Virginia de Hannover Grimaldi, nacida el 20 de julio de 1999, hermana por parte de padre.

Estudios 
Asistió a la Universidad de Malvern. Estudió en Nueva York.

Vida privada 
Se comprometió con la diseñadora de moda rusa Ekaterina Malysheva durante un viaje a Grecia en agosto de 2016. La ceremonia civil se celebró el 6 de julio de 2017 en el Ayuntamiento de Hannover. La pareja contrajo matrimonio religioso el 8 de julio en la Iglesia del Mercado de Hannover y la fiesta posterior se celebró en el castillo de Herrenhäuser, ubicado a diez minutos de la parroquia. Ekaterina Malysheva nació en Apatity (Rusia) el 30 de julio de 1986, su padre es un magnate del petróleo ruso y su madre es actriz de teatro.

La pareja tiene dos hijas y un hijo:
 Princesa Isabel Tatiana Maximiliana Iacobella Faiza (nacida el 22 de febrero de 2018) 
 Príncipe Güelfo Augusto Johannes Fernando Carlos Guillermo Antonio Julio Mario (nacido el 14 de marzo de 2019)
 Princesa Eleanora Dina Daniela Alejandra (nacida el 26 de julio de 2021)

Títulos y tratamiento 
 19 de julio de 1983 – 9 de diciembre de 1987: Su Alteza Real el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, Duque de Brunswick-Lüneburg.
 9 de diciembre de 1987 – presente: Su Alteza Real el príncipe heredero de Hannover, Duque de Brunswick-Lüneburg.

Distinciones honoríficas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Ernesto Augusto (Casa Real de Hannover).

Ancestros

Referencias 

Personas de Hannover
Príncipes de Hannover
Casa de Hannover
Nacidos en Hildesheim